Пиотро́вская — русская фамилия польского происхождения. Женский вариант фамилии .

Известные носительницы: Пиотровская, Лариса Александровна (род. 1953) — российский филолог, специалист в области эмотиологии, интонологии, психолингвистики, славянских языков.
 Пиотровская, Мария Михайловна (род. 1970) — российский общественный деятель, банкир и филантроп.
 Джанполадян-Пиотровская, Рипсимэ Микаэловна (1918—2004) — советский и российский арменовед и археолог-востоковед.

См. также 
 Пётровска